Ле-Блан () — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Эндр. Входит в состав округа Ле-Блан.

Код INSEE кантона — 3605. Всего в кантон Ле-Блан входят 9 коммун, из них главной коммуной является Ле-Блан.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2007 год составляло 11 383 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Ле-Блан
 Население коммун департамента Эндр на сайте INSEE

Кантоны департамента Эндр